Са́н-Берна́рду (, , «святий Бернард») — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Бернарду (Бразилія)

Сан-Бернарду (Авейру)